Charles Butler (1750-1832), scrittore inglese
Charles Butler (1802-1897), avvocato statunitense
Charles Butler (1846-1920), attore statunitense
Charles Henry Butler (1859-1940), politico statunitense
Charles Randolph Butler Jr. (nato nel 1940), giudice statunitense
Charles Thomas Butler (nato nel 1935), bobbista statunitense
Charles C. Butler, giudice statunitense
Clifford Charles Butler (1922-1999)
Charles Joseph Butler (n. 1920), cestista statunitense